Гулиста́н () — село в Таджикистане, ближний пригород столицы Таджикистана — города Душанбе, с которым граничит. Центр одноимённого джамоата Гулистан — одной из сельских общин района Рудаки, относящегося к районам республиканского подчинения.

В переводе с таджикского языка название села означает «цветочный край».

В селе имеется мечеть и медресе Хазрат-и Мавлоно.

География 
Село расположено в центральной части Душанбинской агломерации в Гиссарской долине в 1 километре к северу от реки Кафирниган. Северная часть села граничит с территорией Шохмансура — одного из районов Душанбе, где работает значительное количество жителей Гулистана. Расстояние по прямой до районного центра Сомониёна составляет около 14 километров.

В марте 2020 года было объявлено, что территория села вместе с несколькими соседними населёнными пунктами в скором времени войдёт в состав расширяющегося города Душанбе.

Примечания 

Населённые пункты района Рудаки